Ruta 250 o Carretera 250 es la denominación de varias carreteras:

Argentina 
 Ruta Nacional 250, en la provincia de Río Negro.

Chile 
 Ruta CH-250.

Carreteras por número